Axis of Evil (engl. „Achse des Bösen“) steht für:

 Achse des Bösen, ein von George W. Bush geprägtes politisches Schlagwort
 Axis of Evil Comedy Tour, eine US-amerikanische Stand-Up Comedy Tour
 Axis of Evil (Film), eine französisch-amerikanische Filmproduktion von Pascal Lievre
 ein Lied der deutschen Thrash-Metal-Band Sodom (Band)